Гран-при Монако 1976 года — шестой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1976 года. Автогонки прошли 30 мая 1976 года на трассе Монте-Карло.

На этом этапе чемпионата отсутствовало несколько гонщиков: Марио Андретти стартовал в «Инди-500», а «Сёртис» Брета Ланджера был продан частной команде и американец ждал, когда ему подготовят новую машину. Лауда, занявший первое место на старте, ушёл в гонку лидером, а позади него Ронни Петерсон сумел опередить Клея Регаццони. В первом же повороте после старта столкнулись и выбыли из гонки замыкавшие стартовое поле Карлос Ройтеман и Алан Джонс. Джеймс Хант вновь стал виновником двух аварий, когда у его автомобиля вышел из строя двигатель: на разлитом из него масле поскользнулись и вылетели с трассы сначала Ронни Петерсон, а затем и Клей Регаццони. Лауда спокойно лидировал от старта до финиша и одержал победу, опередив двух гонщиков «Тиррелла», занявших второе и третье место.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Монако